Pizzo bezeichnet:

 Pizzo (Kalabrien), ein Ort in Kalabrien in Italien 
 Schutzgelderpressung, Bezeichnung in Italien für eine Form von Schutzgeld 
 Pizzo, italienischer Begriff und Namensteil für eine Bergspitze, zum Beispiel Pizzo Rotondo, höchster Gipfel des Gotthardmassivs

Pizzo ist der Familienname folgender Personen:

 Eraldo Pizzo (* 1938), italienischer Wasserballspieler
 Manuela Pizzo (* 1991), argentinische Handballspielerin
 Oscar Pizzo, italienischer Pianist und Kulturmanager
 Paolo Pizzo (* 1983), italienischer Fechter